

Codici 
 RBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rabí (Figi)

Sport 
 RBI – nelle statistiche del baseball e del softball, punto battuto a casa (run batted in)